Tarás Bulba o Taras Bulba puede referirse a:

 Tarás Bulba, título de una novela corta del autor ruso Nikolái Gógol. 
 Tarás Bulba, título de una película realizada sobre la historia de Gógol en 1962. 
 Taras Bulba, película basada en la historia de Gógol estrenada en 2009.
 Taras Bulba, rapsodia orquestal de Leoš Janáček.
 Tarás Bulba era uno de los luchadores legendarios de Titanes en el Ring.